

Patronymes 
 Michal Kunc (1974- ), mathématicien tchèque
 Mitja Kunc (1971- ), skieur alpin slovène
 Zinka Milanov (née Zinka Kunc) (1906-1989), cantatrice croate
  (1903–1964), compositeur et pianiste croate
  (1883–1976), compositeur et pédagogue tchèque
  (1879-1950), mathématicien et physicien slovène
  (1930-1996), photographe slovène
  (1944- ), peintre tchèque
  (1993- ), joueur de football tchèque.

Pseudonymes 
 Aloys Kunc (1832-1895), organiste, compositeur et chef d'orchestre français, père de :
 Pierre Kunc (1865-1941), compositeur et organiste français
 Aymé Kunc (1877-1958), compositeur français.

Toponymes 
 , zone désertée à Dolenjske Toplice, Slovénie

Divers 
 , station de radio du Colorado.

Homonymie de patronyme
Patronyme slave